Some Other Time ist der Titel von: 

 Some Other Time (Lied), Song von Adolph Green, Betty Comden und Leonard Bernstein aus dem Musical On the Town (1944)
 Some Other Time (John-Hicks-Album), Jazzalbum von John Hicks (1981)
 Some Other Time (Noah-Preminger-Album), Jazzalbum von Noah Preminger (2016)
 Some Other Time (June-Tabor-Album), Jazzalbum von June Tabor (1989)
 Some Other Time: The Lost Session from the Black Forest, Jazzalbum von Bill Evans (2016)